Trnovo steht für:
 Trnovo (Bosnien und Herzegowina), Ort in Bosnien und Herzegowina
 Trnovo (Bitola), Ort in Nordmazedonien
 Trnovo (Gostivar), Ort in Nordmazedonien
 Trnovo (Slowakei), Ort in der Slowakei
 Trnovska vas, Ort in Slowenien
 Trnovo (Nova Gorica), Ort in Slowenien
 Trnovo (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana

Siehe auch:
 Tarnowo (Begriffsklärung)
 Târnova